Анаис Демустье (; род. 29 сентября, 1987, Лилль, Франция) — французская актриса. Известность приобрела благодаря ролям в фильмах «Время волков» (2002), «Прекрасная смоковница» (2008), «Новая подружка» (2014).

Биография 
Родилась в 1987 году в Лилле. Имеет двух сестер и брата. С раннего возраста увлеклась театром, с семи лет посещала театральный кружок. В 2002 году прошла кинопробы и была утверждена на одну из ролей в фильме «Время волков» режиссёра Михаэля Ханеке, что принесло ей широкую известность. В 2005 году переехала в Париж и поступила на факультет киноискусства университета Новая Сорбона, параллельно снимается в кино и играет в театре. Следующим крупным успехом актрисы становится фильм «Прекрасная смоковница» режиссёра Кристофа Оноре, где она играет с молодыми французскими актёрами Луи Гаррелем и Леай Сейду. За роль в этом фильме в 2009 году номинировалась на премию «Сезар» в номинации «Самая многообещающая актриса». В 2011 году вновь номинировалась на эту же номинацию премии «Сезар» за роль в фильме «Любовь и свежая вода». В 2014 году снялась в фильме Франсу Озона — «Новая подружка». Продолжает играть роли в различных театрах Франции.

Фильмография 

 Зверь в джунглях (2023) La Bête dans la jungle Мэй
   (2019) Алиса Хайман
 Спасти жизнь или погибнуть (2018)
 Ревнивая (2017) Jalouse… Мелани Пик
 Новая подружка (2014) Une nouvelle amie… Claire
 Нить Арианы (2014) Au fil d'Ariane
 Круговерть (2014) La ritournelle… Marion
 Люди и птицы (2014) Bird People… Audrey Camuzet
 Любовная ситуация – это непросто (2014) Situation amoureuse: C'est compliqué… Juliette
 Лулу. Невероятная тайна (2013) Loulou, l'incroyable secret… Scarlett, озвучка
 Набережная Орсе (2013) Quai d'Orsay… Marina
 Былая вера (2012) Il était une foi
 Радость жизни (ТВ, 2012) La joie de vivre… Pauline
 Тереза Д. (2012) Thérèse Desqueyroux… Anne de la Trave
 Откровения (2011) Elles… Charlotte
 Последняя зима (2011) L'hiver dernier… Julie
 Des noeuds dans la tête (2011)… Élise
 Снега Килиманджаро (2011) Les neiges du Kilimandjaro…
 Flo Pauline (2010)… Pauline
 Перелом (ТВ, 2010) Fracture… Anna Kagan
 Любовь и свежая вода (2010) D'amour et d'eau fraîche… Julie Bataille
 Витая в облаках (2010) La tête ailleurs… Jeanne, la routarde
 Прекрасная заноза (2010) Belle Épine… Sonia Cohen
 George et Fanchette (ТВ, 2010)… Fanchette
 Месье аббат (2010) Monsieur l'abbé…

 Сладкое зло (2010) L'enfance du mal… Céline
 Анджело, тиран Падуанский (ТВ, 2009) Angelo, tyran de Padoue
 Sois sage (2009)… Ève
 Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2009 – ...) Les petits meurtres d'Agatha Christie… Louise
 Дай мне руку (2008) Donne-moi la main… Clémentine
 Взрослые люди (2008) Les grandes personnes… Jeanne
 Прекрасная смоковница (2008) La belle personne… Catherine Un bébé tout neuf (2007)…
 Несущие стены (2007) Les murs porteurs… Mélanie Rosenfeld
 Au bout de mon rêve (ТВ, 2007)… Laetitia
 Репортеры (сериал, 2007 – 2009) Reporters… Morgane
 Нет секса – нет денег (2007) Le prix à payer… Justine Ménard
 Чёртов мобильник (2007) Hellphone… Clémence Pour de vrai (2006)…
 На следующий год (2006) L'année suivante… Emmanuelle
 Barrage (2006)… Lydie
 Ma culotte (2006)… Lydia (в титрах: Anaïs Desmoustiers)
 Conflit de canards (2004)… Girl
 Время волков (2002) Le temps du loup… Eva
 Мир Марти (2000) Le monde de Marty… Jennifer
 Уголовная полиция (сериал, 1997 – 2009) P.J.… Roxane Bellini

Примечания

Ссылки 
  
 Биографическая статья об Анаис Демустье